

Toponymes
Kamen peut désigner :

Kamen, une ville de la Ruhr située à  de Dortmund, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

Kamen, un village de la municipalité de Čajniče, dans la République serbe de Bosnie ;
Kamen, un village de la municipalité de Glamoč, dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Kamen, un village de la municipalité de Goražde, dans le canton du Podrinje bosnien et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Kamen, un village de la municipalité de Rogatica, dans la République serbe de Bosnie.

Le nom étant écrit  :
Kamen, village bulgare de l'obchtina Dobritchka, dans l'oblast de Dobritch ;
Kamen, village bulgare de l'obchtina de Sliven, dans l'oblast de Sliven ;
Kamen, village bulgare de l'obchtina de Strajitsa, dans l'oblast de Veliko Tarnovo ;

Kamen, localité de la municipalité de Split, dans le comitat de Split-Dalmatie.

Kámen, commune du district de Děčín, dans la région d'Ústí nad Labem ;
 Kámen, commune du district de Havlíčkův Brod, dans la région de Vysočina  ;
 Kámen, commune du district de Pelhřimov, dans la région de Vysočina.

le Kamen, un volcan éteint du Kamtchatka sur les flancs duquel est apparu le volcan actif Bezymianny.
Kamen-sur-l'Ob, ville du kraï de l'Altaï.

Astronomie
(70936) Kámen : un astéroïde.

Patronyme 
 Henry Kamen (1936-), historien britannique ; 
 Michael Kamen (1948-2003), un compositeur américain ; 
 Robert Mark Kamen (1947-), un scénariste américain.

Musique
Kamen, un single de Kumi Kōda.

Homonymie de localités
Homonymie de localités en  Tchéquie